Die 1. Liga 1991/92 war die 58. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 27. Juli 1991 und endete am 20. Juni 1992.

Modus 
Die Liga wurde von 16 auf 18 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 34 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1991/92 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1991
Fußballsaison 1991/92